Heranes — pai de Odenato
  — filho de Odenato
  — filho de Odenato

Desambiguações de antropônimos